Luszowice (powiat Chrzanowski), een plaats in het Poolse district Chrzanowski, woiwodschap Klein-Polen
 Luszowice (powiat Dąbrowski), een plaats in het Poolse district Dąbrowski, woiwodschap Klein-Polen